Microxyphiella är ett släkte av svampar. Microxyphiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microxyphiella